Маккелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маккелл, Уильям (1891—1985) — британский государственный и политический деятель, двенадцатый генерал-губернатор Австралии с 11 марта 1947 по 8 мая 1953 года.
 Маккелл, Флеминг (1929—2015) — канадский хоккеист, центральный нападающий. См. также 
 Маккеллен (значения)